Флаг муниципального образования Зна́менский муниципальный райо́н Орловской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 декабря 2010 года решением Знаменского районного Совета народных депутатов № 34-04-РС и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6689.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с соотношением сторон 2:3, вдоль верхнего края которого — жёлтая полоса шириной 1/5 ширины полотнища, несущая изображения трёх зелёных елей одна подле другой; в середине голубой полосы изображение серебряного храма, под золотым российским шестиконечным крестом».

Обоснование символики 
Название района произошло от названия районного центра — Знаменское. А село Знаменское получило название от церкви во имя Иконы Божией Матери «Знамение». Поэтому название района косвенно зашифровано в образе храма.

Около четверти территории района занимают леса. Богатство местной природы символически отражено тремя елями. Ель как одно из вечнозелёных деревьев России — символ вечности. У древних народов ель считалась символом цельности и честности.

Символика района исполнена в четырёх цветах, каждый из которых тоже имеет определённое значение:

жёлтый цвет (золото) — символ урожая, знатности, богатства, а также христианских добродетелей: веры, справедливости, милосердия;

белый цвет (серебро) — символ благородства, чистоты, правдолюбия;

голубой цвет (лазурь) — символ великодушия, честности, верности, а также красоты природы;

зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Примечания 

Флаги с изображением ели
Флаги с изображением церкви